Hendrik van de Sande Bakhuyzen (1795-1860), peintre néerlandais
 Hendricus Gerardus van de Sande Bakhuyzen (1838-1923), astronome néerlandais
 Bakhuysen, cratère martien nommé en mémoire de l'astronome